Муле́н-сюр-Сефо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 105 км на південь від Орлеана, 25 км на північний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 156 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 330,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мулен-сюр-Сефон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мулен-сюр-Сефон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр